Frosterus ou af Frosterus est le nom d'une famille de la noblesse de Finlande.

Histoire 
L'ancêtre de la famille Frosterus est Ericus Henrici Frosterus (-1615), le chapelain de Kalajoki et pasteur de Hailuoto, qui est originaire de Nummi.

En partant étudier, il prend le nom suédo-latin Frosterus (du suédois frost signifiant gel). 
Ses descendant seront pendant plusieurs générations pasteurs Ostrobotnie du Nord.
Les descendants du pasteurs de Kuopio Robert Frosterus seront anoblis en 1875 en l'honneur de leur père sous le nom af Frosterus et la famille entrera l'année suivante à la Maison de la noblesse de Finlande avec le numéro 249.

Membres de la famille
Erik Frosterus (1713–1788), chapelain.
Johan Frosterus (1720–1809), ecrivain et pasteur.
Johan Frosterus (1751–1838), pasteur.
Robert Frosterus (1795–1884), pasteur.
Berndt Leonard Frosterus (1808–1887), pasteur,
Johan Gustaf Frosterus (1826–1901), professeur.
Johan Carl Emil af Frosterus (1830–1901), sénateur.
Alexandra Frosterus-Såltin (1837–1916), artiste peintre
Teuvo Pakkala, jusqu'en 1889 Frosterus (1862–1925), écrivain.
Benjamin Frosterus (1866–1931), professeur.
Hanna Frosterus-Segerstråle (1867–1946), écrivain et artiste peintre.
Sigurd Frosterus (1876–1956), architecte.

Références

Liens internes

Liste des familles nobles de Finlande

Famille noble finlandaise